Иванов, Игорь Викторович : Иванов, Игорь Викторович (род. 1945) — председатель Тульской областной Думы, член Совета Федерации.
 Иванов, Игорь Викторович (род. 1966) — советский хоккеист.
 Иванов, Игорь Викторович (род. 1973) — советский и российский хоккеист.
 Иванов, Игорь Викторович (род. 1988) — российский игрок в хоккей с мячом.